Adam Kazimierz Czartoryski
Adam Jerzy Czartoryski